Miejscowości w USA:
 Naugatuck – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
Gminy w USA:
 Naugatuck (ang. Naugatuck Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven